Hotel Reina Victoria puede hacer referencia a:

 El Hotel Reina Victoria en Valparaíso (Chile).
 El Hotel Reina Victoria en Madrid (España).
 El Hotel Reina Victoria en Valencia (España).